Данги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данги, Меррин (род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Данги, Ченнинг — американский телевизионный продюсер.